Кременецкий — фамилия:
 Кременецкий, Анатолий Михайлович (род. 1939) — российский, ранее советский, шахматист, международный мастер (1987).
 Кременецкий, Владимир Яковлевич (1910—1995) — советский конструктор жидкостных реактивных двигателей, лауреат Ленинской премии.
 Иоанн Кременецкий — русский писатель начала XVIII века.
 Кременецкий, Константин Андреевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 23 мая 1916.
 Кременецкий, Леонид Николаевич (1862—1918) — русский полицейский администратор начала XX века, начальник Охранного отделения.
 Кременецкий, Николай Терентьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9448; 26 ноября 1854.

См. также 
 
 Кременецкий замок
 Кременецкий лицей
 Кременецкий район
 Кременецкий уезд